Егор Иосифович Шутько (1924—1944) — наводчик станкового пулемёта 804-го стрелкового полка (229-я стрелковая дивизия, 54-я армия, 3-й Прибалтийский фронт), комсомолец, красноармеец, Герой Советского Союза.

Биография 
Егор Шутько родился в селе Гороховатка ныне Боровского района Харьковской области 12 октября 1924 года. Украинец.

Окончил 9 классов.

В Красной Армии с 1943 года. С марта этого же года на фронте — был призван Боровским райвоенкоматом.

Погиб 21 сентября 1944 году, бросившись с гранатой под вражеский танк.

Похоронен в воинском захоронении к югу от хутора Були Звартавской волости Валкского района Латвии.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 24 марта 1945 года рядовому Шутько Егору Иосифовичу присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу».

Память 
 В городе Алуксне (Латвия) с 26 апреля 1976 года существовала улица Егора Шутько. После 1991 года она была переименована в Рупниецибас.
 В райцентре Боровая ему установлен памятник и его именем названа улица.
 В селе Першотравневое Боровского района его именем названа улица.

Примечания

Ссылки 
 
 Шутько Егор Иосифович.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Валкском крае
Боровая